«Вестерос» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Дивизионе 1, третьем по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1904 году, домашние матчи проводит на стадионе «Сведбанк Парк», вмещающем 7 044 зрителя. В высшем дивизионе чемпионата Швеции «Вестерос», в период с 1955 по 1997 годы провела в общей сложности 4 сезона, лучшим из которых стал сезон 1955/56, когда он стал десятым в итоговой таблице чемпионата. Футбольная команда является частью спортивного клуба «Вестерос СК», в котором кроме того есть команда по хоккею с мячом, одна из сильнейших в мире.

Текущий состав 
По состоянию на 14 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Известные игроки и воспитанники 

  Адам Браз
  Даниэль Густавссон
  Понтус Комарк
  Даниель Майсторович
  Юнни Рёдлунд
  Фредрик Стенман
  Виктор Нилссон-Линделёф

Известные тренеры 
  Ричард Мани
  Лайош Цейзлер
  Кент Карлссон

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на foot.dk
 Профиль на weltfussballarchiv.com
 Профиль на soccerway.com

Футбольные клубы Швеции
Вестерос